Kinesisk har flere betydninger :

 Kinesisk (sproggruppe) – den sinitiske sprogfamilie.
 Standard mandarin – kaldes også kinesisk, da det er statssproget i Kina og Taiwan.
 Kina (efter 1949) – om noget der tilhører eller kommer fra Folkerepublikken Kina.
 Kineser – person af kinesisk oprindelse eller fra Kina.
 Kinesisk skrift –  

Se også:
 Kina (kulturområde) – er et land i Østasien som siden 1949 de facto  er delt i to, med regeringer som begge gør krav på at være hele landets  retmæssige styre.